Buona vita – raccolta di Gigi D'Alessio del 2003
 Buona vita – DVD di Gigi D'Alessio del 2003
 Buona vita – singolo di Marco Mengoni del 2018